Шеннон Стерджес (, род. ) — американская телевизионная актриса. Стерджес наиболее известна благодаря своей роли в телесериале «Саванна», где она снималась в 1996—1997 годах.

В 1996 году, на волне успеха сериала «Саванна», Стерджес была поставлена на восемнадцатое место в списке самых красивых людей мира по версии журнала People. Также она известна благодаря своей роли в дневной мыльной опере «Дни нашей жизни», где снималась в 1991—1992 годах, и второстепенным ролям в сериалах «Опять и снова», «Порт Чарльз» и «Страсти». Помимо этого она снялась в нескольких телефильмах, сделанных для канала Lifetime, в двухтысячных.

Фильмография 
 Дни нашей жизни (1991—1992)
 Мистер писатель (1994)
 Примадонна (1995)
 С первого взгляда (1995)
 Саванна (34 эпизода, 1996—1997)
 Торнадо (1996)
 Каторжник 762 (1997)
 Темный дождь (1998)
 Хищники (1999)
 Идеальная жена (2001)
 Порт Чарльз (2002—2003)
 S.W.A.T. Спецназ города Ангелов (2003)
 Страсти (2005)
 Подружка невесты (2006)
 Его забытые жены (2006)

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США